Толић може бити:

 Толић (Мионица), насељено мјесто у општини Мионица, Република Србија
 Толић (Удбина), насељено мјесто у општини Удбина, Лика, Република Хрватска